Авто́бусный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Автобусный переулок — переулок в Анжеро-Судженске.
 Автобусный переулок — переулок во Владикавказе.
 Автобусный переулок — переулок в Красноярске.
 Автобусный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Автобусный переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Автобусный переулок — переулок в Симферополе.
 Автобусный переулок — переулок в Феодосии.
 Автобусный переулок — переулок в Хабаровске.

Украина 
 Автобусный переулок — переулок в городе Кременчуге.
 Автобусный переулок — переулок в городе Макеевке.

См. также 
 Автобусная улица

Источник: :Яндекс.Карты.

Примечания